El Partido Laborista Nacional va ésser un partit polític fundat per Eduard Aunós Pérez a Barcelona a l'abril del 1930, al marge dels monàrquics de la Unión Monárquica Nacional. Es declarà accidentalista i corporativista.

Reuní persones lligades amb la dictadura de Miguel Primo de Rivera Orbaneja i militants dels Sindicats Lliures (Mariano Puyuelo, Luis del Valle i Rafael Sánchez Mazas).

Proposava "la defensa de los núcleos e intereses profesionales del país, tratando de recoger l'obra que la dictadura habría realizado en este sector de actividades, aunando los intereses económicos y productores a través de organizaciones corporativas y económicas".

El Centro Laborista de Barcelona quedà constituït l'abril del 1930 sota la presidència de Josep M. Roig, que a l'octubre fou substituït per Rodolfo Pelayo. En el comitè de Barcelona figurava Feliciano Baratech.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts